Бейсембаев — фамилия. Известные носители:

 Бейсембаев, Ахмет (1890—1976) — колхозник, чабан, Герой Социалистического Труда (1948).
 Бейсембаев, Булат Балтакаевич (1938—1999) — советский и казахстанский учёный-металлург.
 Бейсембаев, Гани Бектаевич (род. 1969) — казахстанский государственный и политический деятель.
 Бейсембаев, Жакыпбек (1896—1961) — Герой Социалистического Труда.
 Бейсембаев, Серикбай Бейсембаевич (1908—1987) — советский партийный деятель, Председатель Совета Министров Казахской ССР.